Il singolare  dell'IPP Trophy 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Grigor Dimitrov era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Malek Jaziri ha battuto in finale Miša Zverev 4–6, 6–3, 6–3.

Teste di serie

 Olivier Rochus (primo turno)
 Steve Darcis (semifinali)
 Matthias Bachinger (secondo turno)
 Martin Kližan (secondo turno)

  Karol Beck (primo turno)
  Stéphane Robert (primo turno)
  Horacio Zeballos (quarti di finale)
  Ričardas Berankis (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

IPP Trophy 2011